AufRuhr steht für:
 AufRuhr 1225! Ritter, Burgen und Intrigen, eine Sonderausstellung im LWL-Museum für Archäologie in Herne
  AufRuhr, Demonstrationen im Ruhrgebiet im Winter 1987/1988, siehe Duisburg-Rheinhausen#1980er und 1990er Jahre